Zehrt ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Zehrt (1806–1897), deutscher Politiker
 Monika Zehrt (* 1952), deutsche Leichtathletin und Olympiasiegerin